Velika nagrada Belgije 1966 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1966. Odvijala se je 12. junija 1966.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  John Surtees
| Ferrari
| 28
| 2:09:11,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 19
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 28
| + 42,1 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 7
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 27
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 26
| +2 kroga
| 4
| 3
|-
! 5
| 18
|  Richie Ginther
| Cooper-Maserati
| 25
| +3 krogi
| 8
| 2
|-
! NC
| 22
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 24
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! NC
| 27
|  Dan Gurney
| Eagle-Climax
| 23
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Stewart
| BRM
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Mike Spence
| Lotus-BRM
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Graham Hill
| BRM
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 0
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 8
|  Bob Bondurant
| BRM
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNS
| 24
|  Bruce McLaren
| McLaren-Serenissima
| 
| Obesa
| 
|
|-
! DNS
| 11
|  Peter Arundell
| Lotus-BRM
| 
| Motor
| 
|
|-
! DNS
| 8
|  Vic Wilson
| BRM
| 
| Dirkal Bondurant
| 
|
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: John Surtees 4'18.700

Formula 1 sezona 1966
1966